Serguéi Anatólievich Aleksandrovski (ruso: Сергей Анатольевич Александро́вский; Járkov, 21 de noviembre 1956) es un poeta y traductor ruso.

Entre los años de 1977 y 1982 cursó estudios ingleses en la Universidad de Járkov. En 1989 comenzó trabajo literario a tiempo completo. Tradujo versos de Manuel de Zequeira, Manuel Justo de Rubalcava, Fernando Pessoa, Francis Bacon, Allan Ramsey, Robert Burns, Robert Fergusson, Robert Southey, John Keats, Rudyard Kipling, Arthur Conan Doyle y muchos otros autores. Entre sus numerosas traducciones poéticas del español, portugués e inglés figuran El libro de la duquesa (The Book of the Duchess) y Parlamento de las aves (Parlement of Foules) de Geoffrey Chaucer, La guinda y la amargaleja (The Cherrie and the Slae) y Sonetos de Alexander Montgomerie, La muerte de Moisés de Julián del Casal y otras obras poéticas que nunca habían sido publicadas en el ruso anteriormente.

A finales de la década de 1980 frecuentaba el seminario permanente de traducción poética dirigido por el escritor, traductor y crítico ruso Eugen V. Witkowsky, a quién considera como su maestro principal.

En 2006 la Academia de Ciencias de Rusia publicó El paraíso recobrado (Paradise Regained), poema épico de John Milton traducido en ruso por Serguéi Aleksandrovski, en la serie Monumentos literarios (Джон Милтон. «Потерянный рай. Возвращённый рай. Другие поэтические произведения». Илл. Г. Доре. — М.: «Наука», 2006). (Литературные памятники).

Versos originales de Aleksandrovski y traducciones que él realizó aparecían impresos en Las estrofas del siglo (Строфы века), М. – Мн.: «Полифакт. Итоги века», 1995; Las estrofas del siglo-2 (Строфы века-2), М.: «Полифакт. Итоги века», 1998; Семь веков английской поэзии (Siete siglos de poesía inglesa), М.: Водолей Publishers, 2007 y otras antologías poéticas.

Poemas escogidos de los clásicos cubanos Julián del Casal y José Martí que Aleksandrovski terminó de traducir en 2010 se recogieron en el libro titulado en ambas lenguas (Entre las densas sombras. Средь сумерек и теней) y publicado por la editorial Водолей Publishers (Moscú) en 2011.

Aunque su vocación principal es la traducción poética, Aleksandrovski escribe numerosas poesías originales que desde el año de 2000 iban apareciendo en varias revistas rusas publicadas en el extranjero (Новый Журнал / The New Review, Nueva York y otros). En 2007, la editorial Водолей Publishers publicó su libro titulado Факсимиле. Стихотворения и переводы (Facsimile. Poesías y traducciones escogidas). Su segundo libro, На задворках мира. Стихотворения (Al margen del mundo. Poesías), impreso por la misma editorial en 2019, contiene noventa y tres poemas originales.

Obras 
 Сергей Александровский. Факсимиле. Стихотворения и переводы. — М.: Водолей Publishers, 2007. — 104 с. (Серия «Сон Серебряного века»). ISBN 978-5-9796-0109-0
 Сергей Александровский. На задворках мира. Стихотворения. — М.: Водолей, 2019. — 164 с. ISBN 978-5-91763-463-0
 Джон Мильтон. Возвращённый Рай. Перевод с английского Сергея Александровского. — М.: Время, 2001. — 191 с.: с илл. — (Серия «Триумфы»). ISBN 5-94117-015-7
 Джеффри Чосер. Книга о королеве. Птичий парламент. Перевод с английского, предисловие и комментарии Сергея Александровского. — М.: Время, 2004. — 224 с.: с илл. — (Серия «Триумфы»). ISBN 5-94117-146-3
 Александр Монтгомери. Вишня и Тёрн. Сонеты. Перевод Сергея Александровского. Составитель и научный редактор Е. Витковский. — М.: Водолей Publishers, 2007. — 232 с. ISBN 5-902312-98-1
 Хулиан дель Касаль. Хосе Марти. Средь сумерек и теней. Избранные стихотворения. Перевод с испанского Сергея Александровского. — М.: Водолей, 2011. — 256 с. — (Звезды зарубежной поэзии). ISBN 978-5-91763-073-1
 Джон Китс. Малые поэмы. Перевод с английского Сергея Александровского. — М.: Водолей, 2012. — 100 с. — (Пространство перевода). ISBN 978-5-91763-104-2
 Из шотландской поэзии XVI-XIX вв. Перевод Сергея Александровского. — М.: Водолей, 2012. — 132 с. — (Пространство перевода). ISBN 978-5-91763-113-4
 Эдмунд Спенсер. Пастуший календарь. Перевод С. А. Александровского. — В кн.: Художественный перевод и сравнительное литературоведение : сборник научных трудов / отв. ред. Д. Н. Жаткин. — Вып. IV, М.: ФЛИНТА,  Наука, 2015. — С. 220—281. ISBN 978-5-9765-2361-6 (ФЛИНТА), ISBN 978-5-02-038909-0 (Наука) и вып. V, М.: ФЛИНТА,  Наука, 2016. — С. 284—331. ISBN 978-5-9765-2546-7 (ФЛИНТА), ISBN 978-5-02-038967-0 (Наука)

Enlaces externos 
  John Milton. El paraíso recobrado. Texto ruso en el sitio web Lib.ru
 Poemas y traducciones escogidas en el Globo Ruso
 Traducciones del español y portugués en la antología El Siglo de Traducción
 Entre las densas sombras (extractos)
 Cuatro cubanos. Nota introductoria por Vadim Molody

Traductores al ruso
Traductores del español al ruso
Traductores del portugués
Traductores del inglés
Poetas de Rusia del siglo XX
Poetas de Rusia del siglo XXI
Poesía moderna
Alumnado de la Universidad de Járkov
Nacidos en Járkov
Poetas de Ucrania